МТС може да се отнася за:
 машинно-тракторна станция
 материално-техническо снабдяване
 междуградска/междуселищна/международна телефонна станция
 мтс, mts (медицина) – съкращение на метастаза
 МТС („Мобилна телефонија Србије“) – дъщерна компания на „Телеком Србија“ а.д., Сърбия
 МТС („Мобильные ТелеСистемы“) – мобилен оператор в Русия
 МТС, MTS (метър – тон – секунда) – система единици за измерване
 MTS (mobile telephone system, мобилна телефонна система) – ранен стандарт за мобилна телефония
 MTS (master of theological studies, магистър по теология) – образователна степен